Пуна́м Дхилло́н (, , род. 18 апреля 1962, Канпур, Индия) — индийская актриса кино, театра и телевидения.

Биография 
Пунам Дхиллон родилась в традиционной семье, в которой отец был инженером авиации, а мать работала в школе и занималась воспитанием детей. Помимо Пунам, в семье были ещё сын и дочь.

В 1977 году, в возрасте 16-ти лет, Пунам Дхиллон победила на конкурсе «Мисс молодая Индия», в результате чего её заметил режиссёр и продюсер Яш Чопра и пригласил на роль в своём фильме  (1978). Затем Чопра доверил начинающей актрисе главную роль в своём фильме-драме  (1979) режиссёра . За эту роль актриса была номинирована на премию Filmfare Award за лучшую женскую роль.

Впоследствии Дхиллон снялась более чем в 90 кинофильмах. В СССР и на постсоветском пространстве актриса приобрела популярность в основном благодаря узбекско-индийской музыкальной мелодраме «Легенда о любви» (1984) и индийскому боевику  (1986). В обоих фильмах она играла в паре с Санни Деолом.

Пунам Дхиллон снималась с известными актёрами своего времени: Раджешем Кханной (в 6-ти совместных фильмах: «Красная роза» (1980), «Боль» (1981), «Отважный» (1983), «Время вышло» (1985), «Народ» (1987), «Jai Shiv Shankar» (1990)), Риши Капуром («Клятва молодости» (1982)), Сандживом Кумаром («Любимая жена» (1981)), Хемой Малини («Судьба вдовы» (1986)). В мелодраме «Призрачное счастье» (1981) она снялась вместе с Рекхой, Ракхи Гульзар и Шаши Капуром. В драме «Имя» (1986) — с Нутан и Санджаем Даттом. Другие известные фильмы с её участием: «Мишень» (1980), «Пунам» (1981), «Роман» (1983), «Преступные тайны» (1985), «Карма» (1986), «Клятва» (1988), «Кровавый счёт» (1989), «Богатство и бедность» (1990).

Актриса также играла в региональных фильмах: «Nyay Danda» (бенгальский), «Yuddha Kaanda» (каннада) и «Ishtam» (телугу).

Кроме этого, Пунам Дхиллон играет в театре, принимает участие в телевизионных передачах. Помимо актёрской деятельности, она занимается бизнесом, управляя собственной косметической компанией. Дхиллон принимает активное участие в социальных программах, направленных против наркомании, СПИДа, занимается благотворительностью.

Семья 
В 1988 году Пунам Дхиллон вышла замуж за Ашока Тхакерия. У пары родилось двое детей: сын Анмол и дочь Палома. В 1997 году супруги развелись.

Фильмография

Телевидение 
 Телепередачи
 Andaaz
 Chusth Durusth (на Zee TV)
 Kittie Party
 2005 — Showbiz India Celebrity Profile
 2009 — Bigg Boss (Season 3) (на Colors TV)
 2013 — Ekk Nayi Pehchaan on Sony TV

Примечания